La Coppa del Vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti () è una competizione calcistica degli Emirati Arabi Uniti a cui prendono parte 16 squadre divise in due gruppi da 8. Le migliori 2 di ogni girone si affrontano nella fase finale.

La prima edizione della coppa si tenne nella stagione 2004-2005. La competizione venne interrotta nel 2007 e riprese nel 2009.

Albo d'oro 
2004-2005: 
2005-2006: 
2006-2007: 
2009-2010: 
2010-2011: 
2011-2012:

Vittorie per squadra

Collegamenti esterni

Competizioni calcistiche emiratine